Сезон 2002/2003 стал для Интера 87-м в Чемпионате Италии. После бронзы в прошлом сезоне клуб рассчитывал на победу в чемпионате, но удалось взять только серебро, уступив Ювентусу. Клуб имел все шансы выйти в финал Лиги чемпионов, но уступил Милану.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:103.600.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:90.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:103.600.000

Общая прибыль:90.000.000

Разница:13.600.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки